Натуральне число 806
 806 рік до нашої ери
 806 рік нашої ери